Hatori è un cognome giapponese.

Persone 
 Bisco Hatori – fumettista giapponese
 Miho Hatori – cantante giapponese
 Yasuko Hatori – doppiatrice giapponese

Altro 
 Stazione di Hatori –  stazione ferroviaria di Omitama (Giappone)